Isidor nume de familie sau prenume masculin
se poate referi la:
 Isidor de Chios, d. 251 pe insula Chios
 Isidor de Alexandria, d. ca. 404 în Constantinopol
 Isidor de Milet, arhitect grec din sec. VI-VII 
 Isidor de Sevilia, d. 636 în Sevilia
 Isidor de Kiev, d. 1463

Nume
Prenume masculine